Marko Stolnik (nogometaš)
 Marko Stolnik (sudac)